Тесхуакан има више значења:

 Општина Тесхуакан (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тесхуакан (Тесхуакан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику